Cernovice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Černovice (ort i Tjeckien, Ústí nad Labem), 
 Čerňovice, ort, Plzeň, 
 Černovice (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Černovice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 
 Černovice (ort i Tjeckien, Vysočina), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar